

Miejscowości i ich części  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Brodki – część wsi Słopnice w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Słopnice
 Brodki – część wsi Łazany w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice
 Brodki – część wsi Budy Brankowskie w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Białobrzegi
 Brodki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wodynie
 Brodki – osada wsi Lipnica w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz

Miejscowość na Ukrainie 
 Brodki – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie mikołajowskim

Zobacz też 
 Bródki